Тигро́вый лесно́й певу́н () — вид птиц семейства древесницевых.

Описание 
Верх головы у самца тигрового лесного певуна от тёмно-серого до чёрного цвета. Ниже глаз до ушей оперение у него коричневое. На крыльях имеются большие белые полосы. Жёлтое оперение низа с чёрными полосками переходит ниже в белый цвет. Оперение верха от оливково-зелёного до тёмно-коричневого цвета. У самки в целом более тусклое оперение, жёлтые участки более бледные, отсутствуют белые полоски на крыльях и коричневые пятна по бокам головы.

Питание 
Тигровый лесной певун питается преимущественно насекомыми, которых находит не только на земле или в листве, но и ловит, проворно маневрируя, в полёте. Птицы играют важную роль для североамериканских лесов, так как уничтожают в том числе гусениц вредных насекомых. Соком ягод и плодов питается, прежде всего, зимой, проделывая в них своим острым маленьким клювом маленькое отверстие.

Размножение 
Тигровый лесной певун строит на ветке пихты или ели высоко наверху открытое сверху маленькое чашеобразное гнездо, которое состоит из перьев, волос, веточек, травинок и прочих частей растений. В гнездо самка откладывает от 4 до 8 белых яиц с крапинами коричневого или серого цвета.

Распространение 
Тигровый лесной певун часто населяет смешанные хвойные леса или ельники в Северной Америке. Другие жизненные пространства — это территории с высокими деревьями. Область распространения простирается в том числе от лесов на севере Канады через Альберту вплоть до атлантического побережья. Зимой тигровый лесной певун мигрирует в Вест-Индию и в Центральную Америку. Как редкого гостя его можно встретить также в Западной Европе.

Угрозы 
Вырубка лесов и инсектициды, применяемые против вредных насекомых, таких как листовёртки, которые уничтожают ели, наносят вред популяции тигрового лесного певуна.

Примечания

Литература 
 Jon Curson: New World Warblers. London: Helm 1994, ISBN 0-7136-3932-6.

Setophaga
Животные, описанные в 1789 году
Птицы Северной Америки